Films
 Hangman's House, een dramafilm uit 1928
 The Hangman, een westernfilm uit 1959
 Hangman (2001), een film uit 2001
 The Last Hangman, een film uit 2005
 Hangman (2015), een film uit 2015
 Hangman (2017), een film uit 2017

Overige
 Hangman (computerspel), een computerspel uit 1978
 Hangman's Holiday, een bundel verhalen van Dorothy L. Sayers uit 1933
 Hangman, hangman!, een muziekstuk van Leonardo Balada uit 1982

 Hangman's fracture, een breuk van de nek